

Geografia 
 Lugano Bjerg – monte della Groenlandia nella Terra di Re Cristiano X
 Petermanns Bjerg – monte della Groenlandia nella Terra di Re Cristiano X

Persone 
 Christian Flindt-Bjerg – ex calciatore danese
 Mikkel Bjerg – ciclista su strada e pistard danese
 Ove Flindt-Bjerg – allenatore di calcio ed ex calciatore danese
 Søren Bjerg – allenatore professionista danese